Вьейвинь — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара.
 Вьейвинь — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.